Ludzie noszący nazwisko Bednarski
 Adam Bednarski (1869–1941) – polski lekarz okulista
 Feliks Bednarski (1911–2006) – polski teolog katolicki
 Henryk Bednarski – strona ujednoznaczniająca
 Hieronim Bednarski (1921–1953) – polski wojskowy, żołnierz Batalionów Chłopskich i Gwardii Ludowej
 Jacek Bednarski (1939–2008) – polski szachista
 Jan Bednarski (1860–1926) – polski lekarz, działacz narodowy
 Janusz Bednarski (1891–1908) – polski poeta
 Jarosław Bednarski (ur. 1975) – polski żużlowiec
 Kazimierz Bednarski – strona ujednoznaczniająca
 Krzysztof Bednarski – polski rzeźbiarz
 Michał Antoni Bednarski (1944–2022) – polski filolog klasyczny
 Stanisław Bednarski (1896–1942) – polski jezuita, Sługa Boży
 Stefan Bednarski (1868–1940) – polski adwokat
 Szczęsny Bednarski (1845–1913) – polski drukarz
 Włodzimierz Bednarski – strona ujednoznaczniająca
 Wojciech Bednarski (1841–1914) – polski pedagog
 Zbigniew Bednarski (ur. 1960) – polski oszczepnik
 Zenobiusz Bednarski (1923–2014) – polski lekarz ftyzjatra

 Zobacz też
 Trakt Bednarski – dawny, historyczny szlak handlowy
 Na kłopoty... Bednarski – polski serial kryminalny